Трка на 200 метара у мушкој конкуренцији на 11. Светском првенству у атлетици 2007. у Осаки одржана је 28., 29. и 30. августa на стадиону Нагаји.

Титулу освојену у Хелсинкију 2005. није бранио Џастин Гатлин из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 49 такмичара из 39 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди на 200 метара за мушкарце пре почетка светског првенства 25. августа 2007. године:

Најбољи резултати у 2007. години 
Десет најбржих атлетичара 2007. године је пре почетка светког првенства (25. августа 2007) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2007.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +7

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 28. августа 2007. године. У квалификацијама су учествовала 49 атлетичара који су били подељени у 6 група. Пласман у четвртфинале изборила су по 4 првопласирана из сваке групе (КВ) и 8 са најбољим резултатом (кв).,,

Четвртфинале 
Такмичење је одржано 28. августа 2007. године. Такмичари су били подељени у 4 групе. Пласман у полуфинале обезбедили су по 4 првопласирана спринтера из сваке групе (КВ).,,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 29. августа 2007. године. Такмичари су били подељени у 2 групе. Пласман у финале обезбедили су по 4 првопласирана спринтера из сваке групе (КВ).,,

Финале 
Такмичење је одржано 30. августа 2007. године у 22:20 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на сајту WA.
 Комплетни резултати на СП 2007. на сајту WA
 Комплетни резултати трке на 200 м на сајту /todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 2007.
Трка на 400 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном